Michail Gromow ist der Name folgender Personen:

* Michail Leonidowitsch Gromow (* 1943), russisch-französischer Mathematiker
 Michail Michailowitsch Gromow (1899–1985), sowjetischer Pilot